Château de Ruères peut désigner :

le château de Ruère, édifice en ruines du  et lieu de naissance supposé de Vauban, situé à proximité immédiate de Saint-Léger-Vauban, dans l'Yonne ;
le château de Rhuère, édifice du , situé sur la commune de Gâcogne,  dans le département français de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Ruère